Брюно () — многозначный термин.

Топоним 
 Брюно — коммуна в Бельгии.

Фамилия 
 Брюно, Адриан (1771—1861) — французский генерал.
 Брюно, Александр Дмитриевич (род. 1940) — советский математик.
 Брюно, Луи Шарль Бонавантюр Альфред (1857—1934) — композитор, музыкальный критик и искусствовед.
 Брюно, Матюрен (1784—1825) — самозванец, выдававший себя за «чудом спасшегося» короля Людовика XVII.

См. также 
 Брюннов, Франц (1821—1891) — немецкий астроном.
 Брюнель